38-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 13 сентября 1963 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 134 спортсмена из 32 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 43-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт чемпионата мира

Медалисты чемпионата мира

Ссылки 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

1963
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Сентябрь 1963 года
Спорт в Швеции в 1963 году
Чемпионаты мира в Швеции